Tres de mayo puede referirse a:

 3 de mayo, fecha; o
 Tres de Mayo, localidad de la Argentina.